Kallhåltjärnarna är ett par sjöar Lycksele kommun i Lappland och ingår i :

Kallhåltjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 717560-163986), sjö i Lycksele kommun 
Kallhåltjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 717608-163971), sjö i Lycksele kommun 

Insjöar i Umeälvens avrinningsområde
Insjöar i Lappland
Insjöar i Lycksele kommun